Qasr () „Burg, Festung“ ist der Name von
 Qasr al-Azraq, Burg in Jordanien
 Qasr al-Banat, Ruinenort in Syrien
 Qasr Dusch, antike Stätte in Ägypten
 Qasr Ibrim, Ruinenort in Nubien
 Qasr Ibn Maʿan, Festung in Syrien
 Umm Qasr, Stadt im Irak
 Qasr-e Schirin, Stadt im Iran

Siehe auch:
 Ksar
 Wüstenschloss